Полтавський літературно-меморіальний музей В. Короленка — музей у Полтаві. Знаходиться у зеленій зоні Шевченківського району на вулиці названій теж на честь письменника-демократа, прогресивного громадського діяча й гуманіста початку XX століття Володимира Короленка.

Історія 
21 рік його життя пов'язаний із Полтавою, де він жив з вересні 1900 року. У 1903 році В. Г. Короленко з родиною оселяється в будинку на Мало-Садовій вулиці, що нині носить його ім'я. Саме тут 25 грудня 1921 року помер Володимир Короленко. Похований письменник поряд зі своєю садибою, нині територія міського парку культури та відпочинку «Перемога».

Музей Володимира Короленка розпочинає свою діяльність у 1928 році з виставки «Життя і творчість Володимира Короленка», організованої з нагоди 75-річниці від дня його народження. На основі останньої у 1940 році було створено музей, завідувачем якого стала донька письменника Софія Володимирівна.

Фонди і експозиції музею 
Нині до музейного комплексу входять: меморіальна садиба письменника — пам'ятка історії кінця XIX–поч. ХХ століть, флігель, де міститься виставкова зала, та могила письменника і його дружини на території міського парку «Перемога».

Музейна експозиція містить понад 10 тисяч експонатів, серед яких особисті речі письменника та його родини, велика бібліотека, твори образотворчого мистецтва, рукописи циклу сибірських оповідань, «Історії мого сучасника» тощо.

Працівники музею відродили традицію дому Володимира Короленка проводити літературно-мистецькі вечори, новорічні дитячі свята «Біля Короленківської ялинки». По закінченні знайомства з експозицією музею, його відвідувачів чекає смачний короленківський чай з цілющого різнотрав'я.

Галерея 
11.11.2016. Науково-пізнавальний театралізований захід «Душа Короленківського дому», приурочений до 130-ї річниці від дня народження Софії Володимирівни Короленко.

23.12.2016 Вечір пам'яті видатного письменника-гуманіста В.Г.Короленка

Цікаві факти 
 У різні роки гостями короленківського будинку були Іван Тобілевич, Панас Мирний, Михайло Коцюбинський, Валентин Катаєв, Іван Козловський.

Див. також 
 Перелік музеїв України

Примітки

Джерела та література 
 Маркітан Л.П. Полтавський літературно-меморіальний музей В.Г. Короленка // 

 Полтавський літературно-меморіальний музей В. Короленка на сайті «Рідна країна — Світоглядний портал»

Музеї Полтавщини
Літературні музеї України
Музеї Полтави
Короленко Володимир Галактіонович
Меморіальні музеї України